Willamette (rivier), een rivier in het noordwesten van de Verenigde Staten van Amerika in de staat Oregon
 Willamette Valley, een streek in het noordwesten van de Amerikaanse staat Oregon
 Willamette (hop), een hopvariëteit, gebruikt voor het brouwen van bier